Анатолий Алексеевич Петров (15 сентября 1937, Москва — 3 марта 2010, там же) — советский режиссёр, художник-мультипликатор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1989)

Биография 
В 1959 году окончил курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм» и был принят в штат студии. Стажировался на киностудии «Загреб-фильм» (Югославия).

В 1964 году закончил вечернее отделение Полиграфического института.

До 1968 года работал художником-мультипликатором, а затем самостоятельно как режиссёр, художник-постановщик и мультипликатор большинства своих фильмов.

Анатолий Петров выбрал очень редкий и сложный стиль мультипликации в трёхмерном пространстве. Он активно перемещает виртуальную камеру, показывая сцену с различных ракурсов, благодаря этому мультфильмы обретают объём и динамичность. Среди известных ранних работ это было продемонстрировано в мультфильме «Полигон» (1977) по сценарию знаменитого фантаста Севера Гансовского. Если проводить аналогии в современной мультипликации, Петров создавал трёхмерную графику, при этом не прибегая к помощи компьютеров.

В 1980-х годах режиссёр обратился к древнегреческим мифам. В мультфильмах «Геракл у Адмета» (1986), «Рождение Эрота» (1989), «Дафна» (1990), «Нимфа Салмака» (1992), «Полифем, Акид и Галатея» (1996) весьма откровенно и натуралистично показана нагота человеческого тела..

С конца 1990-х годов преподавал анимацию в Московском художественном лицее анимационной кинематографии № 333 при студии «Аргус» (ныне ТХК № 60). Позже преподавал анимацию во ВГИКе.

В последние годы Петров написал и проиллюстрировал трёхтомный учебник по мультипликации. Книга готовится к печати.

Умер в 2010 году. Похоронен на Долгопрудненском кладбище.

Фильмография

Награды на фестивалях 
 «И мама меня простит» — Приз на VII международном кинофестивале короткометражных фильмов в Тампере (Финляндия), 1977 год.
 «Светлячок» (сюжет из «Весёлой карусели» № 10) — Приз на I международном кинофестивале мультфильмов в Варне (Болгария).
 «Полигон» — Гран-при Всесоюзного кинофестиваля в Ереване, 1978.

Выставки 
 Открытие выставки и презентация учебника «Классическая анимация» Анатолия Алексеевича Петрова состоялось 21.12.2010 во ВГИКе. На выставке представлены графические работы, эскизы к фильмам, разработки персонажей, раскадровки Анатолия Петрова.
 В Государственном Выставочном зале «Галерея Нагорная» проходила выставка «Незабытый кинематограф. Весёлая карусель», посвящённая созданию популярного мультипликационного альманаха. Основателями «Весёлой карусели» стали мультипликаторы Анатолий Петров, Геннадий Сокольский, Леонид Носырев, Галина Баринова и Валерий Угаров. На выставке представлены эскизы и рабочие материалы к сюжетам «Весёлой карусели» из фондов Государственного центрального музея кино и некоторых частных коллекций. Также шёл непрерывный показ мультфильмов и документального фильма о создателях «Весёлой карусели».

Примечания

Литература 
 Петров А. А. От «Учителя пения» до «Полигона» — Статья в книге-сборнике: Асенин С. Мудрость вымысла. Мастера мультипликации о себе и своём искусстве. М. Искусство, 1983, 207 с., тираж 25 000 экз.
 Асенин С. В. Пути советской мультипликации «Мир мультфильма».
 Георгий Бородин Анатолий Алексеевич Петров (1937—2010)  03.03.2010.

Ссылки 
 Анатолий Алексеевич Петров — Энциклопедия отечественного кино
 Анатолий Алексеевич Петров  на Аниматор.ру
 Георгий Бородин «Художник должен умереть…»  — некролог на Газете.ру
 Сеансы памяти Анатолия Петрова 
 [lib.rmvoz.ru/fonoteka/a_a_petrov Запись двух вечеров, посвящённых Анатолию Алексеевичу Петрову], прошедших 22-23 ноября 2012 года. Ведущие: Георгий Бородин и Галина Баринова, вдова и коллега Анатолия Петрова.

Мультипликаторы СССР
Мультипликаторы России
Художники-мультипликаторы
Режиссёры мультипликации
Персоналии:Союзмультфильм

Преподаватели Театрального художественно-технического училища
Преподаватели ВГИК

Похороненные на Долгопрудненском кладбище